Rodrigo est un prénom portugais, espagnol et italien. Il peut désigner :

Patronyme

 Antonina Rodrigo (1935-), écrivaine espagnole ;
 Joaquín Rodrigo (1901-1999), compositeur espagnol ;
 María Rodrigo (1888-1967), compositrice espagnole;
 Olivia Rodrigo (2003-), actrice et autrice-compositrice-interprète américaine.

Prénom 

 Rodrigo Alvaro Tello Valenzuela (1979), un footballeur chilien
 Rodrigo Sánchez, du groupe Rodrigo Y Gabriela
 Rodrigo Archubi (1985), un footballeur argentin
 Rodrigo Beenkens, un journaliste sportif belge francophone
 Rodrigo Borgia (1431), élu pape sous le nom Alexandre VI
 Rodrigo Hernández Cascante dit Rodri (1996), un footballeur espagnol
Rodrigo Duerte (1945), Président des Philippines

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Rodrigo (1973-), Rodrigo José Queiroz Chagas, un footballeur international brésilien.
  (1973-2000), Rodrigo Alejandro Bueno, chanteur argentin.
 Rodrigo (1980-), Rodrigo Lacerba Ramos, un footballeur brésilien
 Rodrigo (1981-), Rodrigo de Lazzari, un footballeur brésilien.
 Rodrigo (1991-), Rodrigo Moreno Machado, un footballeur espagnol
 Rodrigo Batata (1977-), Rodrigo Pinheiro da Silva, un footballeur brésilien
 Rodrigo Tiuí (1985-), Rodrigo Bonifácio da Rocha, un footballeur brésilien

Personnage de fiction 

 Rodrigo, personnage de Cherubin, opéra de Jules Massenet (1905)

Titre

 Rodrigo est un opéra de Georg Friedrich Haendel.

Voir aussi 
 Toutes les pages commençant par Rodrigo.
 

Prénom espagnol

en:Rodrigo